Унидос Венсеремос има више значења:

 Унидос Венсеремос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Унидос Венсеремос, Карлос Флорес (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Унидос Венсеремос, Фелис Мартинез Рејес (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Унидос Венсеремос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику